Candelabrum är ett släkte av svampar. Candelabrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Candelabrum

en:Candelabrum